Con il termine Uragano Irene si possono indicare diversi uragani che si sono sviluppati nell'Oceano Atlantico:
Uragano Irene – 1999, di categoria 2;
Uragano Irene – 2005, di categoria 2;
Uragano Irene – 2011, di categoria 3